Giovanni van Bronckhorst (Rotterdam, 1975. február 5. –) holland labdarúgó, edző. A skót Rangers edzője.

Pályafutása során megfordult többek közt a Feyenoord, a Rangers FC , az Arsenal FC és a FC Barcelona csapataiban is.A Barcelonával a 2005–2006-os szezonban UEFA-bajnokok ligáját nyert.A holland válogatottban 106 alkalommal szerepelt, csapatkapitánya volt a 2010-es világbajnokságon a döntős csapatnak.A válogatottal három Európa-bajnokságon (2000,2004,2008) és három világbajnokságon (1998, 2006,2010) vett részt.

Sikerei, díjai

 
Bronckhorst (középen) John Heitinga, Khalid Boulahrouz, Phillip Cocuvel 2010-ben

Holland kupagyőztes: 1994–1995, 2007–2008
Skót bajnok: 1998–1999, 1999–2000
Skót kupagyőztes: 1998–1999, 1999–2000
Skót ligakupa-győztes: 1998
Angol bajnok: 2001–2002
Angol labdarúgókupa-győztes: 2001–2002, 2002–2003
Angol labdarúgó-szuperkupa: 2002
Spanyol bajnok: 2004–2005, 2005–2006
Spanyol szuperkupa-győztes: 2005, 2006
UEFA-bajnokok ligája győztes: 2005–2006

Játékos Statisztikái

Klubokban

A válogatottban

Edzői statisztika
2022. szeptember 17-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források

1975-ben született személyek
Élő személyek
Holland labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Feyenoord labdarúgói
A Rangers labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az RKC Waalwijk labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Spanyol bajnok labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
A Premier League labdarúgói